Дарондо, Анри (Henri Darondeau; 1779—1865) — французский композитор. Его сыновья:
 Дарондо, Бенуа Анри (Benoît Darondeau; 1805—1869) — французский гидрограф;
 Дарондо, Станислас Анри (Stanislas Darondeau; 1807—1842) — французский художник.
 Уилльям Дарон Пуллиям (Дарондо) — американский соул-певец.